Petersberg peut faire référence à :

Toponyme

Communes

Allemagne 
 Petersberg, dans l'arrondissement de Fulda, dans la Hesse ;
 Petersberg, dans l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest dans la Rhénanie-Palatinat ;
 Petersberg, dans l'arrondissement de Saale en Saxe-Anhalt ;
 Petersberg, dans l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe ;

Italie 
 Petersberg, une frazione à Nova Ponente dans la province autonome de Bolzano en Italie.

Roumanie 
 Nom allemand de Sânpetru, commune du județ de Brașov en Roumanie ;

Montagnes 
 Petersberg (), près de Flintsbach am Inn (Bavière), dit aussi Kleiner Madron, au sommet de laquelle se situe l'abbaye Saint-Pierre sur Madron
 Petersberg (), près de Bad Windsheim (Bavière)
 Petersberg (), près d'Eisenach (Thuringe)
 Petersberg (), près de Königswinter (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
 Petersberg (), près de Halle (Saxe-Anhalt)
 Petersberg (), dans l'arrondissement d'Alzey-Worms (Rhénanie-Palatinat)
 Petersberg (), près d'Erfurt (Thuringe)

Autres 
 L'abbaye de Petersberg, dans la commune de Petersberg (Saxe-Anhalt)
 Le château de Petersberg, dans la commune de Silz, dans le Land de Tyol en Autriche
 Le château de Petersberg, dans la commune de Friesach, dans le Land de Carinthie en Autriche
 L'hôtel Petersberg sur le mont éponyme, près de Bonn en Allemagne, site de plusieurs conférences et accords dont :  
 Accord de Petersberg en 1949, sur le statut international de l'Allemagne ;.
 Missions de Petersberg, 1992 & 1997, sur la coopération européennes pour la sécurité (aussi appelé taches de Petersberg ou objectifs de Petersberg)  ;
 Déclaration de Petersberg en 1992 du Conseil des ministres de l'Union de l'Europe occidentale
 L'astéroïde (150118) Petersberg

Voir aussi